Carole Devault est une célèbre agent de renseignement québécoise qui a espionné le Front de libération du Québec pour le compte de la section antiterroriste de la police de Montréal. 
Gilles Devault est un poète et dramaturge québécois.